Спринг-стрит:

 Спринг-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Eighth Avenue Line.
 Спринг-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Lexington Avenue Line.